Ivo Livi, plus connu sous le nom d'Yves Montand, comédien français.
 Jean-Louis Livi, producteur de cinéma français.
 Piero Livi réalisateur et scénariste italien.

Divers 
 Līvi, groupe letton.